L’armée du Nord-Ouest peut se référer à :

 l’armée du Nord-Ouest (Russie) (Северо-Западная армия), unité des armées blanches commandée par le général Nikolaï Ioudenitch pendant la guerre civile russe ;
 l’armée de Beiyang (北洋軍), armée chinoise de type occidental créée à la fin du  ;
 l'armée du Nord-Ouest (CSA), armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession.